Le Reyer Venezia est un club italien de basket-ball situé à Venise. Il comprend deux équipes compétitives au plus haut niveau :
 le Basket Femminile Venezia Reyer pour les femmes et
 le Reyer Maschile Venezia pour les hommes.

Sport à Venise
Club sportif en Vénétie